Route nationale 11 – strada francese
 Route nationale 11 – strada malgascia